Six-Avril ou VI-Avril ou 6-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

6 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, le  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Rafle de quarante-quatre enfants par la Gestapo, dans le village d'Izieu, proche de Brégnier-Cordon dans l'Ain.
 Bombardement aérien des Alliés sur les usines aéronautiques de Montaudran, Saint-Martin du Touch et Blagnac, près de Toulouse en Haute-Garonne.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :
En espagnol, « 6 de Abril » ou « Seis de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 6 de Abril, à Nogales, dans l'État de Sonora.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
06